Élisabeth est un nom propre.

Prénom 

 Élisabeth, prénom porté par de nombreuses souveraines, saintes, religieuses et autres personnalités.
 Élisabeth, dans le Nouveau Testament, la mère du prophète Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus
 Élisabeth, religieuse cistercienne et  abbesse de l'abbaye de la Cambre.

Culture

Cinéma 
 Elizabeth est un film britannique de Shekhar Kapur sorti en 1998 consacrée à la reine d'Angleterre, avec Cate Blanchett dans le rôle-titre.
 Elisabeth Swan : personnage interprété par Keira Knightley dans Pirates des Caraïbes.

Livre 
 Elizabeth George (née en 1949), écrivaine américain de romans policiers
 Elizabeth Bennet : personnage principal d’Orgueil et Préjugés de Jane Austen.
 Elizabeth Smart (1913-1986) était une écrivaine canadienne

Jeu vidéo 
 Elizabeth est un personnage de Persona 3.

Religion 
 Ordre de Sainte-Élisabeth ordre de chevalerie et de bienfaisance féminin
 Ordre d'Élisabeth ordre créé en 1898, en mémoire de l'impératrice d'Autriche Élisabeth de Wittelsbach.

Toponymes

Afrique du Sud
 Port Elizabeth

Belgique
 Élisabeth, station de métro à Bruxelles

États-Unis
 Elizabeth, village du comté de Jo Daviess, en Illinois.
 Elizabeth, localité située dans l'Indiana ;
 Elizabeth, ville de la paroisse d'Allen, en Louisiane ;
 Elizabeth, ville située dans le New Jersey ;
 Elizabeth, ville située en Virginie-Occidentale.
 Lac Elizabeth, lac en Californie

Nouvelle-Zélande
 Elizabeth (rivière)

République démocratique du Congo
 Élisabethville ou Elisabethstad, actuelle Lubumbashi.

Navires 

 Le SMS Elisabeth est une corvette de la Norddeutsche Bundesmarine
Elizabeth (1914) : Goélette à trois mâts néerlandaise